Molekulska formula -{C43H58N4O12}- se može odnositi na:

 Rifampicin
 Rifampicin/izonijazid/pirazinamid

en:C43H58N4O12